«Славутич» — колишній український футбольний клуб з Славутича, мав також назви «Схід», «Нерафа», «ЧАЕС»
 «Славутич» — український футбольний клуб з Черкас, змінив назву на «Черкаський Дніпро»